Bauchau ist der Familienname folgender Personen:

Henry Bauchau (1913–2012), belgischer Autor und Psychotherapeut
Patrick Bauchau (* 1938), belgischer Schauspieler